Cassià, escriptor cristià 
 Cassià conegut com a Joannes Massiliensis o Joannes Eremita（Kassianos, Κασσιανός, Cassianus) fou el principal teòric dels semipelagians i fundador de fraternitats monàstiques a l'Europa occidental